Sunderland steht für folgende geographischen Objekte:

in England:
 Sunderland, Ort in Tyne and Wear
 Sunderland (Cumbria), Ort in Cumbria
 Sunderland (Lancashire), Ort in Lancashire
 City of Sunderland, Bezirk in Tyne and Wear
 North Sunderland, Ort in Northumberland
 Sunderland Bridge, Brücke im County Durham

in Schottland:
 Sunderland (Islay), Ort auf Islay, Unitary Authority Argyll und Bute

in den Vereinigten Staaten:
 Sunderland (Massachusetts)
 Sunderland (Vermont)

in Kanada:
 Sunderland (Ontario)

Sunderland ist der Familienname folgender Personen:
 Abby Sunderland (* 1993), US-amerikanische Seglerin 
 Alan Sunderland (* 1953), englischer Fußballspieler
 Jennifer Sunderland (* 1954), australische Turnerin
 Kendra Sunderland (* 1995), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Margot Sunderland, englische Psychologin und Autorin
 Sam Sunderland (* 1989), britischer Motorradrennfahrer
 
 Zac Sunderland (* 1991), US-amerikanischer Segler

Siehe auch:
 Earl of Sunderland, britischer Adelstitel
 High Sunderland, Villa in Schottland
 Short Sunderland, britisches Flugboot
 University of Sunderland, Universität
 AFC Sunderland, Fußballverein